Le tournoi de tennis de Vienne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1999, classée en catégorie Tier IVb, se dispute à Pörtschach du 5 au .

Karina Habšudová remporte le simple dames. En finale, elle bat Silvija Talaja, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Silvia Farina et Karina Habšudová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 1999 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1999
Vienne
Sport en Autriche en 1999
Tennis en juillet 1999